Shadows of the West – film del 1921 diretto da Paul Hurst
Shadows of the West – film del 1949 diretto da Ray Taylor